Toste ist der Name folgender Personen:

 Skoglar Toste (auch: Skoglar Tosti; * um 940; † nach 1003), schwedischer Häuptling aus der historischen Provinz Västergötland
 Toste Godwinsson (auch: Tosti, Tosty, Tostig; * ca. 1026; † 1066) war von 1055 bis 1065 Graf (Earl) von Northumbria